Ratchaburi (provincie), een provincie in het midden van Thailand
Amphoe Mueang Ratchaburi, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het midden van Thailand
Ratchaburi (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand
Bisdom Ratchaburi, rooms-katholiek bisdom